Niemcy:
 Lindern – dzielnica Westerstede
 Lindern (Oldenburg) – gmina w kraju związkowym Dolna Saksonia, w powiecie Cloppenburg

Osoby:
 Franz Balthasar von Lindern – francusko-niemiecki lekarz i botanik